Das Milan Indoor 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 31. Januar bis 6. Februar 2005 in Mailand stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen. In derselben Woche fanden in Delray Beach die Millennium International Tennis Championships und in Viña del Mar die BellSouth Open statt, die wie das Turnier in Mailand zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Antony Dupuis, der in diesem Jahr nicht beim Turnier antrat. Der an fünf gesetzte Schwede Robin Söderling besiegte im Endspiel den an vier gesetzten Tschechen Radek Štěpánek in drei Sätzen, wodurch er den zweiten Titel seiner Karriere gewann.
Die Vorjahressieger im Doppel, Jared Palmer und Pavel Vízner, spielten dieses Jahr nicht zusammen das Turnier; nur Vízner spielte und schied als Zweiter der Setzliste mit Cyril Suk in der ersten Runde aus. Daniele Bracciali und Giorgio Galimberti, die im Vorjahr mit einer Wildcard das Finale erreicht hatten, schafften selbiges dieses Jahr erneut. Diesmal konnten sie sich dort gegen Jean-François Bachelot und Arnaud Clément ebenfalls durchsetzen, wodurch sie in dieser Konstellation ihren ersten Titel gewannen. Insgesamt war es für beide Spieler der erste Titel der Karriere, für Galimberti blieb es aber auch der einzige.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Mailand